Lourenço Fernandes da Cunha (séc. XII), cavaleiro do Reino de Portugal.
 Lourenço Martins da Cunha (séc. XIII), rico-homem do Reino de Portugal
 Lourenço da Cunha (séc. XVII), governador do Estado da Índia.
 Lourenço da Cunha (pintor), pintor português do século XVIII

Desambiguações de antropônimos